Groß Sobrost ist der ehemalige deutsche Name von ostpreußischen Orten in Polen und Russland:
 Groß Sobrost, Kreis Darkehmen (Angerapp), jetzt:  Zabrost Wielki im Powiat Węgorzewski, polnische Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Sobrost (1928–1946 Sobrost), Kreis Gerdauen, jetzt:  Saretschenskoje (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, russische Oblast Kaliningrad